Tursiops truncatus x Pseudorca crassidens ou forquinho (em língua inglesa: wholphin ou wolphin) é um híbrido de ocorrência rara. A sua existência é devida ao acasalamento de uma fêmea de golfinho (Tursiops truncatus) com um macho falsa-orca (Pseudorca crassidens). Embora haja relatos da sua existência no estado selvagem, existiam em 2005 apenas duas em cativeiro, no Sea Life Park do Havaí.

Kekaimalu, o primeiro Wholphin em cativeiro, filha da golfinho fêmea Punahele e do pseudo-orca macho Tanui Hahai, nasceu em 1985. Ela revelou-se fértil quando deu à luz em uma idade muito jovem. O filhote morreu depois de alguns dias. No entanto, em 1991, Kekaimalu deu à luz mais uma vez, a filha Pohaikealoha que morreu aos nove anos. Em 23 de dezembro de 2004, Kekaimalu teve seu terceiro filhote, filha Kawaili'Kai, gerado por um golfinho do sexo masculino. Este filhote era muito brincalhão e, apenas alguns meses após o nascimento, era do tamanho de um golfinho de um ano de idade.

Árvore genealógica baseada no texto:

Híbridos de mamíferos
Odontocetos
Mamíferos marinhos